Жакова — женская форма фамилии . Известные носительницы:

 Жакова, Вера Николаевна (1914—1937) — советская писательница.
 Жакова, Гана (род. 1974) — чешская гребчиха.